|-
| (36101) 1999 RY115||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36102) 1999 RA116||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36103) 1999 RL116||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36104) 1999 RY116||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36105) 1999 RF118||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36106) 1999 RN119||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36107) 1999 RV119||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36108) 1999 RK120||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36109) 1999 RB122||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36110) 1999 RV122||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36111) 1999 RL126||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36112) 1999 RB129||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36113) 1999 RY129||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36114) 1999 RA130||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36115) 1999 RH133||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36116) 1999 RY133||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36117) 1999 RD135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36118) 1999 RE135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36119) 1999 RQ135||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36120) 1999 RS136||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36121) 1999 RO143||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36122) 1999 RG145||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36123) 1999 RS146||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36124) 1999 RF147||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36125) 1999 RG147||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36126) 1999 RH148||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36127) 1999 RJ150||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36128) 1999 RK151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36129) 1999 RW156||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36130) 1999 RG157||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36131) 1999 RN158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36132) 1999 RU158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36133) 1999 RJ159||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36134) 1999 RS162||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36135) 1999 RO163||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36136) 1999 RR165||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36137) 1999 RV167||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36138) 1999 RW167||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36139) 1999 RY167||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36140) 1999 RC168||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36141) 1999 RF170||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36142) 1999 RA173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36143) 1999 RR173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36144) 1999 RT173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36145) 1999 RK178||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36146) 1999 RX181||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36147) 1999 RA186||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36148) 1999 RF192||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36149) 1999 RQ192||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36150) 1999 RE193||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36151) 1999 RG193||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36152) 1999 RE196||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36153) 1999 RF201||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36154) 1999 RY202||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36155) 1999 RO206||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36156) 1999 RQ206||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36157) 1999 RH210||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36158) 1999 RL216||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36159) 1999 RZ217||||4 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36160) 1999 RZ218||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36161) 1999 RB220||||4 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36162) 1999 RX221||||6 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36163) 1999 RQ222||||7 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36164) 1999 RN226||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36165) 1999 RB227||||5 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36166) 1999 RY228||||5 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36167) 1999 RG230||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36168) 1999 RF233||||8 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 36169 Grosseteste||||11 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36170) 1999 RC242||||12 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36171) 1999 RM242||||4 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36172) 1999 RH247||||4 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36173) 1999 SN1||||17 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36174) 1999 SW2||||23 вересня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Марек Волф,Ленка Коткова
|-
| (36175) 1999 ST6||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36176) 1999 SR9||||29 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 36177 Tonysharon||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36178) 1999 SP16||||29 вересня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36179) 1999 SP19||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36180) 1999 SQ19||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36181) 1999 TT10||||8 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| 36182 Монтігіані (Montigiani)||||10 жовтня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Маттео Сантанело
|-
| (36183) 1999 TX16||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36184) 1999 TQ17||||14 жовтня 1999||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (36185) 1999 TG25||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36186) 1999 TC31||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 36187 Travisbarman||||13 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36188) 1999 TD37||||13 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (36189) 1999 TS37||||1 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36190) 1999 TG40||||5 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (36191) 1999 TY78||||11 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (36192) 1999 TC89||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36193) 1999 TD89||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36194) 1999 TP89||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36195) 1999 TG90||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36196) 1999 TT90||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36197) 1999 TZ91||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36198) 1999 TF92||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36199) 1999 TD93||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36200) 1999 TA97||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36100